Diamond Eyes () — шестой студийный альбом американской альтернативной метал-группы Deftones, выпущенный 4 мая 2010 года на лейбле Reprise Records. Diamond Eyes стал первой записью группы Deftones с тех пор, как их контракт с лейблом Maverick Records был расторгнут в 2007 году.

Изначально Deftones планировали выпустить шестым альбомом другую свою работу — «Eros», но во время записи альбома басист группы Чи Ченг попал в автомобильную катастрофу. По состоянию здоровья Чи, остальные участники группы решили отложить выпуск «Eros» в пользу записи нового материала, взяв себе в качестве сессионного басиста участника американской пост-хардкор группы Quicksand Серхио Вегу.

Об альбоме

Неизданный альбом «Eros» 
31 октября 2006 года выходит в свет новый студийный альбом группы Deftones — «Saturday Night Wrist», именно тогда все дошли до крайности, появились проблемы в общении, а у Чино Морено возникли проблемы с наркотиками, и всё это практически развалило группу. Чино говорит, что они с гитаристом Стивеном Карпентером были слишком «упрямыми», чтобы работать совместно, и что члены группы избегали друг друга, записывая каждый свою часть в студии по отдельности — в результате чего получится полусырой, «разбитый на отдельные части» альбом.

{{Врезка|Выравнивание = left|Фон =  #F5F5DC|Ширина = 25%|Заголовок =
|Содержание = <small>Общение прекратилось. Вместо того, чтобы спорить о работе, мы просто сдались, даже не пытаясь бороться и даже не пытаясь общаться. И из-за этого все так отстойно и вышло, потому что вместо того, чтобы работать над музыкой, спорить о каких-то вещах и в конечном итоге останавливаться на самом лучшем, нам обоим вроде как бы даже расхотелось спорить. Это была одна из тех вещей, когда ты говоришь: „Ну раз тебе наплевать, то и мне наплевать. Если ты не собираешься разговаривать, то я тоже не собираюсь разговаривать“. И мы оба были упрямыми и ничего не доделали до конца. Никто не садился на сиденье водителя. Мы никогда на самом деле не дрались. Это была больше вроде как борьба за власть. Альбом был фрагментирован в действительно плохом смысле. Никто не сел на место водителя, так что не было никакого направления и в самом конце у нас были только эти отдельные кусочки, которые нужно было сложить вместе и попытаться сделать из этого альбом — вот именно так он и звучит для меня, когда я возвращаюсь к его прослушиванию.</small>|Подпись = Интервью Чино Морено об альбоме «Saturday Night Wrist». Журнал Metal Hammer (31 октября 2016 год)
}}

Оставшись недовольными альбомом, группа в апреле 2008 года вместе со своим старым продюсером Терри Дейтом (известный по своей работе с такими группами, как Limp Bizkit, Soundgarden, Pantera) приступают к записи нового материала, учтя ошибки прошлого. Ранее группа выражала недовольство по поводу длительной записи и сочинения «Saturday Night Wrist», вследствие чего группа решила записать новый релиз намного быстрее предыдущего и без использования программы Pro Tools, намереваясь создать альбом в духе Adrenaline (1995) и Around the Fur (1997). Свой шестой по счёту альбом группа решила назвать «Eros». Deftones много рассказывали прессе о том, как они были счастливы записать этот альбом, работали над дизайном и представляли всё это своим поклонникам выкладывая всю информацию об предстоящем релизе в интернет. В 2008 группа выкладывала видео в сеть, когда велась запись альбома «Eros», где запечатлена одна из сессий записи альбома. Что примечательно, в этом видео Чино Морено играет на басу, а Чи Ченг — на гитаре. Также в самом конце клипа, если приглядеться, то можно увидеть, что, возможно, запланированная дата релиза была 4.02.09. К сожалению, 4 ноября 2008 года Чи Ченг попал в ужасную аварию, что, вероятно, поставило крест на этом альбоме.

 Запись нового альбома 
После трагедии обернувшейся с Чи Ченгом, группа скрылась от посторонних глаз и долго не появлялась на свет. Но внезапно в феврале группа вновь вернулась вместе с бывшим участником американской пост-хардкор группы Quicksand Серхио Вега, в качестве нового басиста Deftones. Чино Морено:
 — «В тот момент, когда это произошло с Чи, мы находились в студии, записывали материал к альбому „Eros“, но вместе мы играли не так много. Нам всем недоставало друг друга. Мы не раздумывали о том, что нам нужно искать бас-гитариста, — Серхио был тем чуваком, которому мы позвонили и спросили: „Хочешь приехать, поджемовать с нами?“. Он переехал сюда на пару месяцев, и мы провели какое-то время на репетиционной базе. В то же время я общался с Ником (Ник Рэскаленикс, прим. автора) и он был заинтересован в сотрудничестве с нами. Когда Серхио пришёл, всё встало на свои места, и в тот момент всё шло хорошо». 

Эйб Каннингэм: — «В списке было множество имён. Нашему менеджменту было не занимать воображения, так сказать, но только один человек всегда был у нас в голове — и это был он. Это довольно забавно, потому что с нами мог быть… басист из Pink Floyd Роджер Уотерс!». 

Группа объявила о своих намерениях записать новый альбом, а альбом «Eros» отложить в долгий ящик: — «Мы ждём Чи», поясняет барабанщик группы Эйб Каннингэм. Вместе с Серхио Вега и новым продюсером Ником Рэскаленикс (Foo Fighters, Velvet Revolver, Stone Sour, Alice in Chains) Deftones приступила к работе над новым альбомом.

С новым басистом у группы дела пошли очень хорошо — уже к концу второго дня музицирования у группы было две песни — «Prince» и «Royal». Они установили рабочие часы с 13:00 до 20:00 шесть дней в неделю, таким образом, у них оставалось время утром и вечером, чтобы «чувствовать себя человеком», как говорит Эйб Каннингэм. Это поломало их обычную привычку работать с ночи до рассвета, и Deftones впервые за время своего существования работали в таком режиме вместе с продюсером. Стивен Карпентер: — «Ник держал нас собранными, вместо того чтобы просто оставить нас такими, какими мы были». У нас не было недостатка идей, но были проблемы с собранностью. Чтобы собрать нас вместе для работы над песней, хорошо сделать ее, нужно было много времени. А Ник превратил это в развлечение". 

Deftones, получившие серьёзный удар катастрофой с Чи, просто не могли записать абсолютно мрачный альбом. Были отброшены все противоречия, существовавшие в группе после записи альбомов «Deftones» (2003) и «Saturday Night Wrist» (2006). Вокалист группы Чино Морено в прошлогодних интервью обещал, что альбом будет довольно оптимистичным, и своё обещание группа сдержала. В целом альбом «Diamond Eyes» — позитивный альбом. Трудность в том, что лирика Чино и его образы, обычно, уклончивые и иногда разочаровывающие, что слушатели могут предположить, будто этот альбом о Ченге. Определенно проскальзывают некоторые отрывки в песне «976-EVIL» — «For a thousand days you’ve been staring away» (), или в песне «Risk» повторяется рефрен «I will find a way… I will save your life» (), но Морено ничего не подтверждает: — «Я бы не сказал, что какая-нибудь песня не просто о Чи, но о какой-то отдельно взятой вещи или о человеке в частности. Есть то, что вы можете прочесть, и, зная о ситуации, в которой мы находимся, можете услышать, откуда это исходит, но с некоторыми песнями у вас так не получится. Некоторый материал пришел из ниоткуда! Поэтому в текстах я не основывался на ситуации с Чи. Слова просто приходили разными путями. В основном лирика просто выдумана».''

Продажи и рецензии 

Было продано 62 000 копии альбома в США, также альбом дебютировал под номером 6 в Billboard 200 — это уже 4 альбом по счёту, который входит в десятку лучших в хит-параде. По состоянию на октябрь 2012 года в США было продано 236 000 копий. Альбом был назван «Рок-альбом года» в iTunes Store.

Список композиций

Участники записи

Deftones 
 Чино Морено — вокал, гитары
 Стивен Карпентер — гитары
 Фрэнк Делгадо — клавишные, сэмплы, тёрнтейблизм
 Серхио Вега — бас-гитара
 Эйб Каннингэм — барабаны

Дизайн обложки 
 Фрэнк Мэддокс — арт-директор, дизайнер
 Джон Росс — фото совы
 Тим Макгарр — фото группы

Запись и производство 
 Кейт Армстронг — ассистент сведения
 Дэвид Бенвениста — А&R
 Пол Фигероа — запись, звукорежиссёр
 Тед Дженсен — мастеринг
 Ник Карпен — ассистент сведения
 Крис Лорд-Алге — сведение
 Ник Рэскаленикс — продюсер, сведение
 Андрей Шуберт — дополнительный звукорежиссёр
 Брэд Таунсенд — дополнительный звукорежиссёр
 Том Уолли — исполнительный продюсер
 Кевин Уиллиансон — А&R Warner Bros. Records

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Diamond Eyes на Discogs
 Diamond Eyes на AllMusic
 Бриллиант в короне Deftones, русскоязычный сайт о группе Deftones

Альбомы альтернативного метала
Альбомы шугейза
Альбомы Reprise Records
Альбомы Deftones
Альбомы 2010 года